La temporada 2006 del Campeonato Mundial de Turismos fue la tercera temporada de dicho campeonato. Comenzó el 2 de abril en Italia y terminó el 19 de noviembre en Macao después de 20 carreras. El campeonato estuvo abierto a turismos según las normas Super 2000 y Diésel 2000 de la FIA.

Equipos y pilotos

Calendario

Resultados

Carreras

Campeonato de Pilotos

Campeonato de Fabricantes

Trofeo Yokohama de Independientes

Referencias

Enlaces externos 

Deportes de motor en 2006
Campeonato Mundial de Turismos